Ли́ндстедт () — шведская фамилия. Известные носители:

 Линдстедт, Йоуко (род. 1955) — финский лингвист-болгарист и эсперантист.
 Линдстедт, Лаура (род. 1976) — финская писательница.
 Линдстедт, Роберт (род. 1977) — шведский теннисист.
 Линдстедт, Роза (род. 1988) — финская хоккеистка.